Кристоф Кнасмюлльнер (; родился 30 апреля 1992 года, Вена, Австрия) — австрийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Рапид».

Клубная карьера 

Кнасмюльнер — воспитанник клуба «Аустрия» из своего родного города. В 2008 году Кристоф перешёл в немецкую «Баварию», где из-за высокой конкуренции выступал только за молодёжную и дублирующую команды. В начале 2011 года Кнасмюльнер был продан в итальянский «Интер» за 500 тыс. евро, но не сыграл за основной состав ни минуты. Летом того же года Кнасмюльнер подписал контракт с «Ингольштадт 04». В матче против берлинского «Униона» он дебютировал во Второй Бундеслиге. 16 сентября в поединке против дрезденского «Динамо» Кристоф забил свой первый гол за «Ингольштадт 04». Летом 2014 года Кнасмюльнер вернулся в Австрию, став игроком «Адмира Ваккер Мёдлинг». 19 июля в матче против «Вольфсберга» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 1 августа 2015 года в поединке против «Маттерсбурга» Кристоф забил свой первый гол за «Адмиру Ваккер Мёдлинг». В 2017 году забив 12 мячей он стал лучшим бомбардиром команды.

В начале 2018 года Кнасмюльнер перешёл в английский «Барнсли», подписав контракт на 2,5 года. 24 февраля в матче против «Бирмингем Сити» он дебютировал в Чемпионшипе.

Летом того же года Кнасмюльнер вернулся на родину, подписав соглашение со столичным «Рапидом». 29 июля в матче против своего бывшего клуба «Адмира Ваккер Мёдлинг» он дебютировал за новый клуб. 16 августа в поединке квалификации Лиги Европы против братиславского «Слована» Кристоф сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Рапид».

Международная карьера 
В 2010 году в составе юношеской сборной Австрии Кнасмюльнер принял участие в юношеском чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии и Франции.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Кристофа Кнасмюльнера на сайте sports.ru 
 Профиль Кристофа Кнасмюльнера на сайте fussballdaten.de 
 Профиль Кристофа Кнасмюльнера на сайте weltfussball.de 
 Профиль Кристофа Кнасмюльнера на сайте dfb.de 
 Профиль Кристофа Кнасмюльнера на сайте kicker.de 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Рапид» Вена